Dalszövegíró
 Szövegíró, azaz szövegírással foglalkozó személy